Ел Ескондидо има више значења:

 Ел Ескондидо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ескондидо, Ел Чичарон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ескондидо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ескондидо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ескондидо, Лос Апел (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ескондидо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ескондидо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ескондидо (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Ескондидо, Финка Вијеха (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ескондидо, Ел Асерадеро (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ескондидо, Ла Лома (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ескондидо (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ескондидо (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ескондидо (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ескондидо, Ваље ел Ескондидо (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ескондидо, Ел Монте (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ескондидо (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ескондидо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ескондидо (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ескондидо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ескондидо (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ескондидо (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ескондидо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ескондидо (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ескондидо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ескондидо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ескондидо (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Ескондидо (Тиспевал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Ескондидо (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику